Lykta kan betyda:
 Lykta, en belysningsanordning

Kultur 
 Den röda lyktan, kinesisk film från 1991.
 Green Lantern (Gröna lyktan), amerikansk seriefigur.
 Lyktgubbe, naturligt ljussken som i folktron associerades med en lyktbärande varelse.
 Lyktsken, lajv i Ramshyttan i Örebro kommun, 1999.
 Carlssons lykta, den sista fungerande gaskandelabern i Stockholms stad.
 Lykttändare, kallades förr den som yrkesmässigt tände och släckte gatubelysningen.
 Lyktan, åkattraktion på Gröna Lund i Stockholm.

Biologi 
 Lyktörtssläktet, ett växtsläkte med omkring 80 arter, inom familjen potatisväxter.
 Lyktbusksläktet, släktet Pavonia inom familjen malvaväxter.
 Lyktbuske, hybridväxt inom släktet Pavonia
 Lyktmalva, arten Abutilon megapotamicum inom familjen malvaväxter. 
 Lykttorsk, den havslevande djuphavsfisken Steindachneria argentea.
 Lyktfiskar, familjen Anomalopidae, som omfattar åtta arter som förekommer i tropiska hav. 
 Japansk lykta, föråldrat namn för växten judekörs (Physalis alkekengi).
 Lyktpärlfoting, mångfotingarten Nopoiulus kochii.
 Lykta (hästtecken), teckning på häst där större delen eller hela huvudet är vitt.